Świątki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Świątki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Olsztyński
 Świątki (powiat Myśliborski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Myśliborski
 Świątki (powiat Szczecinecki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Szczecinecki
 Świątki (powiat Sieradzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Sieradzki